Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1946-1947 a vu la victoire du FC Zurich.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Zurich et le FC La Chaux-de-Fonds sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Concordia Bâle et le FC Chiasso rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le BSC Young Boys et l'Urania Genève Sport sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Red Star Zurich et le FC Helvetia Berne sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1946
Sport en Suisse en 1947